Friidrott, har varit med vid samtliga moderna olympiska sommarspel sedan de moderna spelens födelse 1896.

Grenar 
De grenar som det tävlats i har varierat mycket.

Herrar 
Inga nya grenar har lagts till för herrarna sedan 1952 då den korta gången lades till. Dock togs den långa gången (50 km) bort 1976. Sporten återkom sedan vid nästa sommarspel och har funnits med sedan dess.

Männen har tävlat i totalt 52 olika grenar. 24 står med på den aktuella listan över grenar. Många av de tidigare grenarna är lika dagens grenar, men med andra längder (exempelvis hinderlöpning, häcklöpning och gång). Lagtävlingar togs bort efter att ha varit med vid sex av de första olympiaderna. Tre- och femkamp ersattes av tiokamp. Stående längdhopp har tagits bort, likaså ett antal kastgrenar som testades 1908 och 1912.

Damer 
Damerna började tävla i friidrott vid olympiska sommarspelen 1928

Medaljtabell 
Uppdaterad efter olympiska sommarspelen 2016

Nationer 
Nästan alla nationer som har tävlat vid olympiska sommarspelen har deltagit vid friidrottstävlingarna. Notera att följande lista är långt ifrån komplett.